Јоже Рус је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Акција || Стражар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Бегунац || Карабињер
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци